Detta är en lista över aktiva och utdöda vulkaner i Costa Rica.

Se även
 Central America Volcanic Arc
 Lista över vulkaner i El Salvador
 Lista över vulkaner i Guatemala
 Lista över vulkaner i Honduras
 Lista över vulkaner i Nicaragua
 Lista över vulkaner i Panama
 Lista över vulkaner

Referenser
 Siebert L, Simkin T (2002-). Volcanoes of the World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3, (http://www.volcano.si.edu/world/).
Vulcanología. Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

Costa Rica
 
Vulkaner